Bocaina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bocaina (kommun i Brasilien, Piauí), 
 Bocaina (kommun i Brasilien, São Paulo), 

Robotskapade Brasilienförgreningar